Турченков — русская фамилия.

 Известные носители
 Турченков, Денис Валерьевич (род. 1978) — российский гребец-байдарочник, чемпион мира и Европы, многократный чемпион национальных первенств.
 Турченков, Иван Степанович (1914—1993) — заслуженный артист РСФСР (1957).
 Турченков, Николай Степанович (1922—1996) — Герой Социалистического Труда.